Эбенталь:

 Эбенталь — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Эбенталь — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Каринтия.